Saint-Apollinaire peut faire référence à :

Toponyme

Saint-Apollinaire, municipalité québécoise dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.

Saint-Apollinaire, commune dans les Hautes-Alpes ;
 Saint-Apollinaire, commune en Côte-d'Or ;
 Saint-Apollinaire-de-Rias, commune en Ardèche ;

 Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence à Valence dans le Drôme ;
 Chapelle Saint-Apollinaire à Puimoisson France.

Homophone 

 Saint-Appolinaire, une commune dans le Rhône ;

Basilique Saint Apollinaire à Rome ;
 Basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne ;
 Basilique Saint-Apollinaire in Classe à Classe ;
 Palais Saint-Apollinaire à Rome, siège de l'Université pontificale de la Sainte-Croix.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France